Iyuku raathi es la única especie conocida del género extinto Iyuku ("Cría"), un dinosaurio iguanodontiano driosáurido que vivió a principios del período Cretácico, hace aproximadamente 139 a 132 millones de años durante el valanginiense, en lo que es hoy África. Sus fósiles fueron hallados en la Formación Kirkwood del Cretácico Inferior de Sudáfrica.

Descubrimiento e investigación
Iykuku se conoce a partir de un lecho óseo que contiene principalmente restos de al menos 27 individuos juveniles, inferidos de partes no superpuestas del fémur izquierdo y recién nacidos, un hecho nunca antes informado. Estos lechos de huesos fueron excavados durante tres expediciones entre 1995 y 1999. Los restos se conocían como el "taxón de Kirkwood" desde al menos 2012, hasta que se determinó que los restos representaban un nuevo género y especie en 2022, llamado Iyuku raathi. El espécimen holotipo, AM 6067, consta de un esqueleto semiarticulado incompleto que incluye un cráneo parcial, vértebras, omóplatos, cintura pélvica, ambas piernas y costillas. El nombre genérico, Iyuku, se deriva del vocablo xhosa para "cría", en referencia al estado inmaduro de los especímenes. El nombre específico, I. raathi, honra al paleontólogo sudafricano Mike Raath.

Clasificación
Los descriptores asignaron Iyuku a Iguanodontia. Una disertación de doctorado de 2015 que incluyó a la especie entonces sin nombre en un análisis cladístico encontró que era un miembro de la familia de iguanodontidos basales Dryosauridae y el análisis de parsimonia recuperó a Iyuku y Dysalotosaurus como taxones hermanos. Forster et al. en 2022 hizo referencia a este estudio, pero señaló que la etapa ontogenética temprana de la mayor parte del material de Iyuku presenta un problema importante al colocarlo en un análisis filogenético y lo asignó a Iguanodontia sin proporcionar un análisis.

Filogenia
El siguiente cladograma es de Poole, 2015, que destaca la posición de Iyuku, entonces conocido como el "taxón de Kirkwood".

Paleobiología
El material fósil de Iyuku representa al menos cuatro clases de tamaño, incluidas tres fases juveniles de crecimiento, la más pequeña probablemente represente la etapa posterior a la eclosión y la cuarta etapa, más grande, probablemente un subadulto. Se proporcionaron dos estimaciones diferentes de longitud total para una tibia incompleta de un espécimen subadulto recolectado en un lugar desconocido en los acantilados de Kirkwood, estas son de alrededor de 35 cm o al menos 42 cm de largo, es decir, cuatro o cinco veces la longitud de la tibia juvenil más grande del sitio de la cantera. El material fósil del sitio de la cantera incluye en su mayoría huesos aislados, con solo cinco instancias de articulación, de crías a individuos juveniles de tamaño variable en un horizonte de 20 a 30 cm de espesor, preservados sin una orientación preferida aparente de los huesos largos.

Forster et al. en 2022 notaron la similitud de este hallazgo con la preservación informada de los restos juveniles de Orodromeus, Maiasaura e Hypacrosaurus, que podrían representar aumentos de la mortalidad cerca de los sitios de anidación. Aunque no se encontraron restos de Iyuku en asociación con nidos o cáscaras de huevo, Forster y colegas consideraron posible que las concentraciones de individuos jóvenes de esta especie representen las perdidas estacionales en o cerca de un sitio de anidación, con la dispersión de huesos probablemente causada por pisoteo antes del entierro o bioturbación poco después del entierro. Histología ósea de múltiples individuos jóvenes revela líneas de descanso indicativas de detenciones temporales en la deposición ósea, según la hipótesis de Forster y colegas como causado por el estrés repetido, posiblemente inducido por el medio ambiente, durante las primeras etapas de la ontogenia en estos individuos, como condiciones secas y similares a la sequía o períodos repetidos de calor extremo.

Referencias 

Dinosaurios de África
Iguanodontia
Dinosaurios del Cretácico